Со́гра и согра́ — заболоченная кочковатая местность в поймах рек или на плоских водоразделах в Европейской части Российской Федерации и в Сибири, поросшая угнетённым мелким лесом (сосна, берёза, ольха) с примесью кустарника. Также топоним в России:

Населённые пункты 
 Согра — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Согра — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Согра — село в Вохомском районе Костромской области.
 Согра — упразднённая деревня в Кежемском районе Красноярского края.
 Согра — деревня в Горьковском районе Омской области.

Реки 
 Согра — река в Сибири, приток Басандайки (бассейн Томи и Оби).

См. также 
 Согра и Новая Согра — районы города Усть-Каменогорск
 Согра — микротопоним у реки Половицы (левый приток Кулоя)
 Верхняя Согра — район города Абакана
 Нижняя Согра — район города Абакана
 Согрёнок — протока реки Абакан
 Согровая — река в России, приток Томи